Ewsum kan betrekking hebben op:
Ewsum een voormalige borg bij Middelstum
Ewsum, een invloedrijk geslacht in de geschiedenis van de provincie Groningen